

Patronymie 
 Georg Keppler (1894–1966) était un SS-Obergruppenführer de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.
 Stephan Keppler (1983- ) est un skieur alpin allemand.
 Wilhelm Keppler (1882-1960) était un homme d'affaires allemand condamné par le Tribunal de Nuremberg.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme germanique